Crava ima više značenja:
 Crava, Biella
 Crava, Cuneo